Alhóndiga es un lugar donde se almacenaba y comerciaba con el grano.

España

Poblaciones 
 Alhóndiga, municipio de provincia de Guadalajara, en España.

Barrios 
 La Alhóndiga, barrio de Getafe (Madrid);
 La Alhóndiga, barrio de Jerez de los Caballeros (Badajoz);

Edificios 
 La Alhóndiga de Bilbao o Azkuna Zentroa, diseñado como alhóndiga por Ricardo Bastida, y reformado como centro de ocio por Philippe Starck;
 La Alhóndiga de Cuenca Patrimonio de la Humanidad: Ciudad histórica fortificada de Cuenca, 1996;

 Casa de la Alhóndiga, edificio civil de Plasencia (Cáceres);
 La Alhóndiga de Toledo Patrimonio de la Humanidad: Ciudad histórica de Toledo, 1986; 
 La Alhóndiga de Villafranca de la Sierra (Ávila);
 La Alhóndiga, antigua Alhóndiga del Pan es un edificio renacentista de la ciudad de Zamora;

México

Edificios 
 Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad: Centro histórico de Guanajuato, Guanajuato, y sus minas adyacentes, 1988;